Петрова може бити:
 Петрова (Бардјејов), насеље у округу Бардјејов, Словачка
 Петрова (Марамуреш), насеље и седиште истоимене општине Петрова у округу Марамуреш, Румунија
 Петрова, више насеља у Русији

или:
 Петрова Раван, насеље у општини Колашин, Црна Гора
 Петрова Пољана, насеље у општини Војнић, Хрватска
 Петрова Слатина, насеље у општини Војнић, Хрватска
 Петрова Вас, насеље у општини Чрномељ, Словенија
 Петрова Вес, насеље у округу Скалица, Словачка
 Петрова Љехота, насеље у округу Тренчин, Словачка
 Општина Петрова (Марамуреш), општина у округу Шодоловци, Румунија
 Петрова гора, планина на Кордуну, Хрватска

Види још 
 Петрово (вишезначна одредница)